Василий Иванович Фомин: Фомин, Василий Иванович (1899—1960) — советский военный инженер-конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Фомин, Василий Иванович (род. 1926) — советский футболист.